Tackert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Tackert (1831–1911), deutscher Forstwirt
 Karl Tackert (1837–1929), deutscher Kammeringenieur und Bürgermeister von Schwerin